Пименов, Владимир:
 Пименов, Владимир Владимирович (1930—2012) — советский и российский этнолог.
 Пименов, Владимир Сергеевич (род. 1941) — российский художник.
 Пименов, Владимир Фёдорович (1905—1995) — советский театровед и критик.